Combat Hospital, 2011 – kanadyjsko-brytyjski serial telewizyjny nadawany przez stację Global od 21 czerwca do 6 września 2011 roku.  W Polsce dostępny jest na nSeriale od 1 lipca 2012 roku.

Opis fabuły 
Rok 2006 Kandahar w Afganistanie; Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa powłuje lekarzy do pracy na froncie – personel medyczny pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii czy Niemiec.

Obsada 
 Michelle Borth jako major Rebecca Gordon
 Elias Koteas jako pułkownik Xavier Marks
 Terry Chen jako kapitan Bobby Trang
 Arnold Pinnock jako komandor Will Royal
 Deborah Kara Unger jako major Grace Pedersen
 Luke Mably jako dr Simon Hill
 Ellen Wong jako major Suzy Chao, Canadian Army
 Hamza Jeetooa jako Vans
 Gord Rand jako starszy sierżant Graham Kelly
 Karan Oberoi jako PJ Talwar Mehra
 Dwain Murphy jako PJ Terrel Ford
 Huse Madhavji jako dr Max Prakash

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale obyczajowe
Brytyjskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2011